Symphony kan syfta på:

 Symphony OS – en linuxdistribution som skapades av Ryan Quinn och Jason Spisak
 Symphony X – ett tungt och tekniskt progressiv metalband från USA 
 Symphony (yacht) – en megayacht tillverkad av Feadship i Nederländerna

Se även
 Symfoni